Nanao ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Stadt Nanao (jap. 七尾市, -shi) in der japanischen Präfektur Ishikawa, siehe Nanao;
 das Unternehmen Eizo Nanao Corporation, siehe Eizo.

Nanao ist der Familienname folgender Personen:
 Naru Nanao, japanische Künstlerin

Nan’ao bezeichnet:

 Nan’ao (南澳县), einen Kreis der bezirksfreien Stadt Shantou in der chinesischen Provinz Guangdong,
 Nan’ao (Yilan) (南澳鄉), eine Landgemeinde im Landkreis Yilan der Republik China auf Taiwan;
 Nan’ao (Dapeng) (南澳街道), ein Straßenviertel im Stadtbezirk Dapeng der Stadt Shenzhen